— мангака, заложившая основы современной сёдзё-манги (манги для девушек). Её работа под названием The Rose of Versailles оказала огромное влияние на эстетику и идеологию всей сёдзё-манги, пользовалась большой популярностью в 1970-х годах. Входила в «Союз 24 года».

Карьера 

Первые работы Икэды были опубликованы ещё во время её обучения в университете. Риёко Икэда придумала и проиллюстрировала много сёдзё-манги на сюжеты известных исторических событий, например, Великой Французской революции или Революции в России, например, Jotei Ecatherina и Orpheus no Mado. Несмотря на широкую популярность в 1970-х годах, оставила карьеру мангаки ради карьеры певицы. В 1999 году она вернулась в индустрию аниме в качестве сценариста.

Создавая образы женских персонажей с сильным характером, Икэда обращала особое внимание на европейскую литературу, так как в японской аналогичные образы отсутствовали. В свои работы мангака часто включала как вымышленных героев, так и реально существовавших.

Её последней работой стала Spring Snow (2005), манга-версия романа Юкио Мисимы «Весенний снег».

В 2009 году она была награждена французским Орденом Почётного легиона за The Rose of Versailles, посвященную событиям Великой Французской революции.

Работы 
 Bara Yashiki no Shojo
 Soyo Kaze no Mary
 The Rose of Versailles
 Shoko no Etude
 Claudine
 Oniisama e
 Orpheus no Mado
 Jotei Ecatherina
 Eikou no Napoleon — Eroica
 Der Ring des Nibelungen
 Spring Snow
 Ten no Hate Made — Poland Hishi
 Ayako
 Epitaram: A Wedding Song

Примечания

Ссылки 
 

Кавалеры ордена Почётного легиона